Сер Вільям Лайонс відомий також як «містер Ягуар»   (, , Блекпул, Англія —  Ворикшир, Англія) — співзасновник разом з колегою-ентузіастом мотоциклістом Вільямом Уолмслі   у 1922 році компанії , яка стала Jaguar Cars Limited після Другої світової війни.

Ранні роки життя та кар’єра 
Лайонс народився в Блекпулі, син ірландського іммігранта Вільяма Лайонса, який володів магазином музичних інструментів, та його дружини Мінні Баркрофт, дочки власника млина. Після відвідування школи Арнольда Лайонс здобув інженерне навчання в Crossley Motors в Манчестері, де він також навчався в технікумі. Він покинув Кросслі в 1919 році, щоб працювати продавцем у дилерів Sunbeam Брауна та Маллаліє в Блекпулі.

Мотоцикли 
У 1921 році Лайонс зустрів Вільяма Уолмслі, який переробляв надлишкові армійські мотоцикли для цивільного використання та виготовляв коляски. Лайонс милувався колясками і купив одну. Лайонс і Уолмслі отримали від своїх батьків значну банківську гарантію в 500 фунтів стерлінгів для ведення бізнесу.   Їхні плани були відкладені, оскільки Лайонс не досяг повноліття , але на свій 21-й день народження він створив партнерство з Уолмслі. Він називався Swallow Sidecars і мав штат «трьох чоловіків і хлопчика».   Компанія виготовляла стильні бічні коляски, але після 1927 року зростала кількість недорогих автомобілів, виготовлених з автобусів, особливо Austin Seven Swallow, яку фабрика в Блекпулі випускала з розрахунку 12 на тиждень.   Після кількох переїздів у великі приміщення в Блекпулі, в 1928 році Лайонс перевіз компанію (та свою сім'ю) до Ковентрі. Його родинним домом був Вудсайд, Гіббет Хілл, на околиці міста. Виробництво зросло до 50 автомобілів щотижня.   У 1931 році вони почали продавати SS1, а в 1933 році назву компанії було змінено на SS Cars Ltd. Наступного року Вільям Уолмслі залишив компанію.

Jaguar 
Перша модель Jaguar була запропонована в 1935 році, а після Другої світової війни Лайонс змінив назву компанії на Jaguar, щоб уникнути прикрих відтінків з нацистською СС «Шуцштаффель». Армстронг Сіддлі дозволив йому використовувати назву Jaguar з їх успішної лінійки авіаційних двигунів, такою була товариськість автомобільної промисловості на той час.

Під час війни виробництво автомобілів було переведено на виготовлення та ремонт літаків, але інженерний розвиток продовжувався. Були здійснені деякі таємні військові проекти, але найголовніше для майбутнього компанії, Лайонс та його інженерна команда на чолі з головним інженером Вільямом Хейнесом працювали над новим двигуном, який мав забезпечити його бачення серійного спортивного салону. Двигун XK був завершений в 1948 році і запущений в (нібито) одноразовому концептуальному спортивному автомобілі, щоб допомогти привернути до нього увагу. Це вдалося набагато краще, ніж передбачалось, і обидва стали невідкладною сенсацією у всьому світі. Двигун XK продовжував живити всі Jaguars до моменту представлення серії 3 E Type, який представив двигун Jaguar V12 в 1971 році, тоді як XJ6 продовжував виробництво до 1992 року з 4,2-літровою версією двигуна XK. Спортивний автомобіль XK120 також увійшов у повне виробництво і призвів до низки привертаючих увагу (і прибуткових) спортивних автомобілів, що призвело до міжнародного спортивного успіху (особливо в Ле-Мані) і допомогло назвати Jaguar Cars і Coventry карта світу. Але головна увага в Ліоні була зосереджена на салоні автомобіля, який він продовжував розвивати до свого останнього досягнення - XJ6 1968 року.

У той час, коли він був керуючим директором Jaguar, Лайонс найкраще можна було описати як «самодержавного» і жорстко стримував компанію. Кажуть, що засідання правління були рідкісними до 1960-х років. Він відповідав за стиль кожної нової представленої моделі (хоча C-type, D-type, E-type та XJ-S були розроблені Малкольмом Саєром). Це було надзвичайно, оскільки сер Вільям не був кваліфікованим інженером і розробляв переважно із застосуванням повномасштабних 3-D макетів, які постійно коригували майстри, що працювали за його вказівками. Безперечно, однією з його чудових навичок був вибір висококваліфікованої команди, яка мала залишатися вірною йому так довго. Вільям Хейнс, Клод Бейлі, Вальтер Хасан, Том Джонс та багато інших сприяли створенню сильної інженерної команди.

У 1956 році Лайонс дав свій дозвіл на створення Клубу водіїв Jaguar, клубу власників автомобілів, вироблених його компанією. Клуб водіїв Jaguar - єдиний клуб власників, який коли-небудь був офіційно санкціонований ним та самою компанією, і він існує донині, обслуговуючи багато тисяч членів.

Пізніші роки 
У 1956 році Лайонс був визнаний лицарем за заслуги перед британською промисловістю та за прекрасні експортні показники компанії. У 1966 році, зіткнувшись зі зміцненням світової промисловості, він об'єднав Jaguar з Британською моторною корпорацією, щоб сформувати British Motor Holdings, який згодом був поглинений британським Лейлендом. На жаль, останні роки перебування до того, як він пішов у відставку в якості керуючого директора наприкінці 1967 р., залишаючись на посаді голови, вів постійну боротьбу з неможливими шансами зберегти ідентичність та незалежність своєї компанії, не в останню чергу, інженерного департаменту. У 1972 році він повністю вийшов у Уоппенбері Холл, щоб пограти в гольф, подорожувати, утримувати призових овець Саффолк та великої рогатої худоби у своїх фермерських господарствах в Уоппенбері. Його здоров’я досить швидко погіршувалось на пенсії, і після його смерті відбулося відродження його компанії за часів Джона Ігана. Незважаючи на це, Лайонс залишався в консультативній ролі Jaguar незадовго до своєї смерті і брав участь у дизайні як Jaguar XJS, так і Jaguar XJ40 під час своєї відставки.

Сім'я 
Лайонс одружився на Греті Браун у 1924 році. У них було троє дітей — Патрісія (1927 р.н.), Джон Майкл (1930 р. н., 1955) і Мері (1937 р.н.). Патрісія вийшла заміж за Лідса Ягуара, дистриб'ютора та водія ралі Яна Еп'ярд'яра, і була його штурменом на багатьох міжнародних мітингах з 1951 року до 1956 року, в основному в XK120, зареєстрованому NUB 120, включаючи «Альпійський ралі», який вони виграли тричі. Дітей не було. Патрісія вийшла заміж вдруге в 1962 році і має двох дітей від свого другого чоловіка Норберта Квінна — Майкла Квін та Джейн Квін. Джон Майкл недовго служив у REME, а потім приєднався до Jaguar як підмайстер, але загинув у дорожньо-транспортній пригоді у Франції, їдучи до 24-годинної гонки в Ле-Мані 1955 року. Мері вийшла заміж за Гая Рімелла (сина успішного дресирувальника коней Фреда Рімелла) і має трьох дітей — Кеті, Тома і Марка. Сер Вільям та леді Лайонс активно і задоволено проводили час на пенсії зі своїми собаками Саллі, Пеппі, Баттонз.

Смерть 
Лайонс помер 8 лютого 1985 року в Уоппенбері Холі, його будинку в Лімінгтон Спа, штат Ворикшир, у віці 83. Його дружина Грета, леді Лайонс, померла наступного року; їх обох поховали на подвір’ї св. Івана Хрестителя біля їхнього дому.

Примітки

Посилання 
 William Lyons page at the Jaguar Daimler Heritage Trust 

Британські інженери
Британські підприємці
Уродженці Блекпула